Belovka (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia
 Belovka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia